Indice di Apgar, valutazione sommaria delle funzioni vitali di un neonato
Virginia Apgar (1909-1974), anestesista americana che sviluppò l'indice omonimo
Charles Apgar, padre di Virginia Apgar e radioamatore ante litteram